Salzgrub ist der Name folgender Orte:

 Salzgrub (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Cojocna, Gemeinde im Kreis Cluj, Siebenbürgen, Rumänien;